Тит Квінкцій Цинциннат Капітолін () — преномен, номен, когномен та агномен діячів Стародавнього Риму з патриціанського роду Квінкціїв, його гілки Цинциннатів Капітолінів:
 Тит Квінкцій Цинциннат Капітолін — військовий трибун з консульською владою (консулярний трибун) 388, 385 (?) і 384 років до н. е., диктатор 380 року до н. е., начальник кінноти 385 року до н. е.
 Тит Квінкцій Цинциннат Капітолін — військовий трибун з консульською владою (консулярний трибун) 368 року до н. е.

Див. також 
 Квінкції